Vegetaria steht für:

 Vegetaria AG, Vorläuferunternehmen von Hiltl (Restaurant)
 eine Marke für vegetarische Produkte von Lutz Fleischwaren